Démographie de Beauregard :
 Démographie de Beauregard (Ain)
 Démographie de Beauregard (Lot)